Haute Surveillance est une pièce de théâtre de Jean Genet représentée en 1949
 Haute Surveillance (Black Mirror) est un film franco-canadien réalisé par Pierre-Alain Jolivet en 1981
 Haute Surveillance est une série télévisée québécoise diffusée en 2000